Михаил Козаков:
 Козаков, Михаил Михайлович (1934—2011) — актёр, режиссёр и сценарист.
 Козаков, Михаил Рустамович (род. 1972) — украинский шахматист, гроссмейстер (2001).
 Козаков, Михаил Эммануилович (1897—1954) — русский советский писатель и драматург.